Seguros Bolívar Open 2012 steht für folgende Tennisturniere in Kolumbien:

 Seguros Bolívar Open Barranquilla 2012 in Barranquilla
 Seguros Bolívar Open Bogotá 2012 in Bogotá
 Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2012 in Bucaramanga
 Seguros Bolívar Open Cali 2012 in Cali
 Seguros Bolívar Open Medellín 2012 in Medellín
 Seguros Bolívar Open Pereira 2012 in Pereira